Miejscowości w Danii:
 Snave (gmina Assens) – miasto w regionie Dania Południowa, w gminie Assens
 Snave (gmina Kerteminde)
 Snave (gmina Langeland)
 Snave (gmina Nordfyns)

Inne:
 Snave (Anglia) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Snave (Irlandia) – miejscowość w hrabstwie Cork